JHD steht für

 Jil Handassat El Djazaïr, algerischer Fußballverein; siehe JHD Algiers
 Josef-Hospital Delmenhorst gGmbH, Krankenhausträgergesellschaft im Klinikum Delmenhorst
 Journal of Huntington’s Disease, Fachmagazin über die Erkrankung Chorea Huntington
 Jugendhaus Düsseldorf, Bundeszentrale für katholische Jugendarbeit
 Juvenile Huntington’s Disease, englische Bezeichnung für die juvenile Chorea Huntington, einer Form der Erkrankung Chorea Huntington

Jhd. ist eine Abkürzung für:

 Jahrhundert

JHD